Detta är en lista över de 260 kommunerna i departementet Creuse i Frankrike.

Creuse
Kommuner Creuse